Пеппин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пеппин, Джеральдин (1912—1981) — британская пианистка и музыкальный педагог. Сестра-близнец Мэри Пеппин.
 Пеппин, Мэри (1912—1989) — британская пианистка и музыкальный педагог. Сестра-близнец Джеральдин Пеппин.